Вейккаусліга 2014 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Клуби

Підсумкова таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клубу МюПа було відмовлено у ліцензії на 2015 рік та він був понижений до другого дивізіону, а пізніше вирішив припинити своє існування.
2. Клубу Гонка було відмовлено у ліцензії на 2015 рік, та з наступного сезону він взяв участь резервним складом у третьому дивізіоні.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2014
Фінляндія
2014 у Фінляндії